Kromm ist der Familienname folgender Personen:

 Bobby Kromm (1928–2010), kanadischer Eishockeytrainer
 Daniella Kromm (* 2004), deutsche Rhythmische Sportgymnastin
 Fred Kromm (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Richard Kromm  (* 1964), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer 
 Robert Kromm (* 1984), deutscher Volleyballspieler

Siehe auch:
 Krom
 Grom